Хо́ринский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — село Хоринск.

География 

Район, площадью 13 431 км2, расположен в центральной Бурятии. На западе и севере граничит с Прибайкальским и Баунтовским, на востоке — с Еравнинским, на юге — с Кижингинским, на юго-западе — с Заиграевским районами.

Территория района по природно-экономическому районированию относится к сухостепной зоне Удинской подзоны, входит в охранную зону озера Байкал (крупные реки: Уда, Худан, Курба, Она).

Район занимает холмисто-степную северо-восточную окраину Гусино-Удинской системы межгорных понижений, к северу переходящую в Курбинскую горную страну, образованную ветвями хребта Улан-Бургасы. С юга хоринская степь ограничена параллельно идущими цепями Цаган-Хуртэя и Худанского хребта, в свою очередь разделёнными Киченгской и Худанской долинами. Орошается район рекой Удой и её притоками — Курбой (без нижнего течения, вошедшего в Заиграевский район), Оной, Худаном, Киченгой и Чесаном.

Значительную часть территории района занимают хребты второго порядка, с их разветвлениями и межгорными долинами. Максимальная высота над уровнем моря составляет 1800—2000 м, минимальная — 540 м. Наиболее крупным является Курбинский хребет (1746 м), который является водоразделом рек Курбы и Оны. Высота над уровнем моря Худанского хребта составляет 1327 м, Замагта — 1280 м. Все хребты массивные, плосковершинные, с большим количеством куполообразных вершин и грив, покрытых лесом. Встречаются отроги хребтов с остроконечными гребнями и оголёнными вершинами, отвесными скалами и ущельями.

В недрах территории района из металлических ископаемых в первую очередь следует назвать золото, железо, титан, свинец, цинк, молибден. Из них добывается только золото. Остальные металлы в данное время не востребованы. Из неметаллических полезных ископаемых разрабатывается пиритовая руда, которая является сырьём при получении серы.

История района

Образование района 
Хоринский район (аймак) был образован 25 ноября 1923 года в числе первых административных единиц Бурят-Монгольской АССР. Административным центром района, после его образования, было село Кульск, а с 4 февраля 1926 года — село Хоринск (прежние названия — Никольское, Додо-Анинск).

XVIII век 
 1702 — Конный переход хори-бурят к царю Петру I.
 1703 — Пётр I издал указ о сохранении за хоринскими бурятами «породных земель».
 1729 — Зайсан галзутского рода Шодой по представлению графа Саввы Рагузинского получил патент на звание «тайши» .
 1763 — Гелун Лубсан Юмсун был избран главным ламой хоринских буддистов. Составлен законодательный сборник «Хэб».
 1768—1804 — Главным тайшей хоринских бурят был Ринцеев Дамбадугар.
 1795 — Основан Анинский дацан.
 1799 — На должность главного хоринского ламы был утверждён Ригдэл Пунцук Сондолой.

XIX век 
 1804 — Первое упоминание о Хасуртайском поселении.
 1805 — Главным ламой был назначен нирба гецул Шоймпил Тубусын из штатных лам Кудунского дацана.
 1806 — Открыто Онинское уездное училище.
 1811 — Анинский дацан «Дондуб Дашинлинг» уничтожен пожаром. Пренский деревянный дацан уничтожен пожаром.
 1822 — Создана Хоринская Дума.
 1837 — Из ведомства Хоринской степной думы агинские буряты отделились в Агинскую степную думу. Император Николай I пожаловал грамотой 14 Прекрасных Золотых Знамён хори-бурят.
 1839 — Доржи Дагбаев составил большую докладную записку по истории хори-бурят.
 1843 — хоринский летописец Аюши Саагиев (Ванчик) написал историческую записку о хори-бурятах «Сочинение о происхождении народности, называемой хори».
 1838—1849 — Ринчиндоржи Дэмбилов был главным тайшей хоринских бурят.
 1863 — Тугултур Тобоев (Гомбожаб) написал историческую хронику о хори-бурятах из рода Хуацай.
 1875 — Вандан Юмсунов (Гэнин-Лубсан Цэдэн Доржи Тарбаев) завершил труд «История происхождения одиннадцати родов хоринцев».
 1881 — В хоринских степях путешествовал французский путешественник Эдмон Котто.

XX век 
 1918 — В селе Додо-Анинске открыта первая изба-читальня.
 1922 — Хоринцы впервые увидели трактор «Универсал».
 1923 — Образован Хоринский военный комиссариат. Учреждено отделение ЗАГСа и горстол. Создан аймачный отдел народного образования. Состоялся I аймачный съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
 1924 — Решением Хоринского аймисполкома организовано аймачное отделение общества «Долой неграмотность».
 1925 — Постановлением Президиума Хоринского аймисполкома создано отделение коммунального хозяйства.
 1926 — Постановлением ВЦИК центр Хоринского аймака перенесён из села Кульск в село Додо-Анинск.
 1927 — Организован Хоринский леспромхоз с центральной усадьбой в селе Хоринск.
 1928 — По удинской долине были организованы ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли).
 1929 — Организована первая коммуна. Основана районная газета «Красное знамя» (впоследствии — Удинская новь)
 1931 — Организован Хандагайский леспромхоз.
 1937 — Постановлением Президиума ЦИК Бурят-Монгольской АССР закрыт Анинский дацан.
 1939 — Состоялось кустовое совещание стахановцев—ударников сельского хозяйства и животноводства Хоринского куста. В Хоринском районе проводились выборы в аймачный совет депутатов трудящихся. Наркоматом пищевой промышленности открыты кондитерская мастерская и квасной цех.
 1940 — Правительственной комиссией Бурят-Монгольской АССР принят акт пуска в эксплуатацию Хоринского механизированного маслозавода. Вошёл в строй мелькрупкомбинат. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Кижингинский аймак за счёт разукрупнения Хоринского аймака.
 1943 — Постановлением СНК Бурят-Монгольской АССР организована Удинская машинно-тракторная станция.
 1944 — Образован ОРС. В зону обслуживания вошли Хоринск, Хандагай, Нарын, Майла, Зун-Хурай, Тужинка Еравнинского ЛПХ.
 1945 — Открыта школа в улусе Анинск.
 1947 — Создано Удинское лесное хозяйство. В состав вошли Хоринское, Курбинское, Удинское, Кижингинское, Верхне-Кодунское, Еравнинское и Сосновское лесничества. В селе Кульск открыт детский дом для беспризорных детей на 150 детей.
 1955 — Группа передовых полеводов Хоринского аймака награждена поездкой на ВДНХ в Москву.
 1957 — Образован овцеводческий совхоз «Хоринский» на базе шести колхозов: «Сталин», «Киров», «Пламя», «Гигант», «Калинин» и «Арбиджил».
 23 ноября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР упразднён Кижингинский аймак с передачей его территории в состав Хоринского аймака.
 1959 — организован совхоз «Анинский» из колхозов «Ленин», «Карл Маркс», «Дружба» и «Авангард».
 6 апреля 1961 года из Заиграевского района в состав Хоринского района передан Верхнеталецкий сельсовет
 1961 — Образован мясомолочный совхоз «Курбинский».
 1962 — Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР зарегистрирован вновь возникший населённый пункт посёлок Майла. Дорожно-эксплуатационный участок № 3507 переименован в Дорожный участок № 597.
 1 февраля 1963 года Еравнинский аймак включён в состав Хоринского аймака.
 4 марта 1964 года Еравнинский аймак выделился из состава Хоринского аймака.
 30 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Кижингинский аймак за счёт разукрупнения Хоринского аймака (6 сельсоветов)
 1968 — Образован госпромхоз «Хоринский».
 1969 — Открыто ПТУ № 24.
 1975 — В селе Верхние Тальцы был заложен памятник 114 воинам Великой Отечественной войны — уроженцам села, а также воинам из села Карбаиновки. В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади районного центра состоялось открытие памятника погибшим героям. Автор скульптурной композиции — художник Чернов.
 1976 — За счёт разукрупнения совхоза «Верхне-Талецкий» образован совхоз «Кульский».
 1977 — Образован совхоз «Хасуртайский». ПТУ № 24 переименовано в СПТУ-37.
 1985 — Открыт обелиск в селе Санномыск. Открыт памятник в честь 68 учителей и выпускников Хоринской средней школы № 1, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 1988 — Вновь образован комитет по экологии и природопользованию. Ученическая производственная бригада Удинской средней школы стала лауреатом премии Ленинского комсомола Бурятской АССР за 1988 год.
 1989 — Сдано в эксплуатацию новое здание узла связи.
 1990 — Образована налоговая инспекция по Хоринскому району.
 1991 — Образован центр труда и занятости по Хоринскому району. Сдано в эксплуатацию новое здание центральной районной библиотеки.
 1992—1993 — Совхозы реорганизованы в коллективно-долевые предприятия.
 1993 — Образован отдел защиты потребителей. Президиум Верховного Совета Республики Бурятия своим указом исключил из учётных данных село Булуганск, расположенное на территории Ашангинской сельской администрации.
 1994 — Сдан в эксплуатацию дом-интернат для престарелых и инвалидов.
 1995 — Открыт мемориал воинам-хоринцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, на котором высечены имена 207 воинов. Автор — А. С. Яковлев. Образован районный комитет по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту.
 1999 — Начал функционировать пункт централизованной охраны межрайонного отдела вневедомственной охраны.

XXI век 
 2003 — 300-летие указа Петра I, подтверждающему от лица Российского государства право на вечное владение родовыми («породными») землями хори-бурят. Открыт памятник, посвящённый 300-летию хождения хори-бурят к Петру I. Автор монумента — С. И. Суворов, исполнитель — Ц. Ц. Цыбанов. X летние республиканские сельские игры.
 2004 — В окрестностях села Алан найдено 200 скульптурных изображений будд. В Улан-Удэ прошёл первый молодёжный форум Хоринского района. Открыт памятник уроженцам района, погибшим в локальных вооружённых конфликтах.
 2005 — На территории Хоринского района обнаружена неизвестная ранее в Бурятии археологическая культура, датируемая каменным веком эпохи среднего палеолита. Найдена в долине реки Алан, возле горы Хэнгэрэктэ. 27 июня — заседание круглого стола участников международного Байкальского информационно-культурного форума. 14 декабря Хоринской центральной районной библиотеке присвоено имя Д. З. Жалсараева с установлением мемориальной доски. Открыт цех Хоринского филиала Улан-Удэнского «Мясного двора». Пущен в эксплуатацию автомобильный мост через реку Худан.
 2006 — Учреждено звание «Почётный гражданин муниципального образования „Хоринский район“». Открыт Бурятский филиал Московской страховой компании. Найдены буддийские реликвии, подтверждающие, что вершина Баян-Ундэр является главным обоо — святилищем хоринских родов. Здесь же сохранился протокол собрания, написанный на старомонгольском и русском языках, закреплённый подписями глав каждого рода. 200 лет со дня основания Хоринской средней общеобразовательной школы № 1.
 2008 — Праздник улиц.
 2009 — 31 января прошли Борголовские чтения. 22 августа — первый рэп-фестиваль в Хоринске «Rap in Motherland fest»
 5 августа 2011 — первый Хоринский молодёжный фестиваль «Своими силами».

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 16,67 тыс. чел.
 2035 — 15,87 тыс. чел.

 Национальный состав
На 1 января 2006 года: русские — 62,2 %, буряты — 34,4 %, татары — 1,9 %, украинцы — 0,2 %, белорусы — 0,2 %, молдаване — 0,1 %, армяне — 0,1 %, азербайджанцы — 0,1 % и другие — 0,1 %.

Территориальное устройство 
Хоринский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 7 сельсоветов и 3 сомона.

Муниципальный район включает 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений. Они соответствуют сельсоветам и сомонам.

В 2013 году было упразднено сельское поселение Улан-Одонское, объединённое с сельским поселением Хоринское, а в 2015 году упразднено сельское поселение Хандагайское, объединённое с сельским поселением Кульское.

Населённые пункты 
В Хоринском районе 27 населённых пунктов.

Культура 

На территории района действует 23 сельских клубов и домов культуры, 26 библиотек, районный народный историко-краеведческий музей с основным фондом 3990 экспонатов, парк культуры и отдыха, детская школа искусств, 32 памятника истории и археологии, 26 памятников военной истории, 6 народных фольклорных художественных коллектива, народный ансамбль песни и танца «Уда», 1 детский образцовый фольклорный ансамбль «Мунхэ гэрэл».

Ежегодно традиционно проводятся народные праздники Сагаалган, Масленица, конкурс «Дангина — Гэсэр», конкурсы исполнителей народных песен «Алтан гургалдай», молодых солистов эстрадной песни, фестивали фольклорных коллективов, районные конкурсы семьи «Тепло родного очага», смотры-фестивали профессионального мастерства, выставки изделий мастеров ДПИ и НХП, конкурс «Традиционный костюм хори-бурят» и др.

Хоринский район с населением 19 тыс. человек обладает богатым историко-культурным наследием. Центральная библиотека является одной из старейших библиотек Республики Бурятия и одной из крупнейших в Восточной Сибири. В декабре 2005 года ей присвоено имя народного поэта и автора гимна Бурятии Д. З. Жалсараева.

Хоринский историко-краеведческий районный музей 

Хоринский историко-краеведческий музей располагается в центре Хоринска. Музей основан Иннокентием Яковлевичем Трунёвым. Сейчас директором является Нина Иннокентьевна Степанова.

В музее множество экспозиций посвящённые различным тематикам. Наиболее уникальные коллекция древних орудий труда древнекаменного, каменного, бронзового, железного веков — 46 предметов.

На стендах представлен быт местных жителей, родословная хори-бурят. Центральное место в экспозиции, посвящённой традиционному быту бурят, занимает юрта. Сохранена её типичная обстановка (очаг, ритуальные предметы буддизма, одежда, домашняя утварь, музыкальные инструменты), характерная для домашнего быта конца XIX и начала XX века

Образование 

В системе образования района 27 общеобразовательных школ, 5 учреждений дополнительного образования, 15 ДДУ, вечерняя школа с 7 УКП и ПУ № 37.
Удинская средняя школа имеет статус федеральной экспериментальной площадки, готовится к защите на статус республиканской экспериментальной площадки Тэгдинская средняя школа, работают в рамках районных экспериментальных площадок Хоринские средние школы № 1, 2, Тохорюктинская, Хасуртайская, Булумская, Георгиевская средние школы.
В 7 школах района ведётся раннее обучение детей иностранным языкам, в 6 детских садах — бурятскому языку, экологическому воспитанию детей. В ПУ № 37 среднегодовой контингент учащихся составляет 320 человек, обучающихся по 8-10 специальностям.

Памятники историко-культурного наследия 

В районе немало памятников археологии, свидетельствующих о богатой и интересной истории края. Это прежде всего знаменитое палеолитическое жилище на Санном Мысу и недавно открытое поселение на Худаг-горе. К эпохе неолита относится большое число древних стоянок. Довольно многочисленны памятники эпох бронзы, раннего железа, среди которых петроглифы Хотогой-Хабсагай, Наран-Хабсагай, Баин-Хара, Додогол, Шубугуй, Санный Мыс и другие. плиточные могильники (Оротой, Анинский дацан, Алан, Хакир, Булаганск). Немало смешанных могильников, в которых сосредоточены некрополи разных эпох, от бронзового века до средневековья. Эпоха средневековья менее изучена. Найдена дюнная стоянка близ Санномысска и группа объектов культового характера близ села Алана. Из памятников дореволюционного времени наибольшей известностью пользуются руины Анинского буддийского дацана и серия субурганов в его окрестностях.

Примечания

Ссылки 
 Страница Хоринского района на сайте правительства Республики Бурятия
 Хоринский историко-краеведческий районный музей 
 Хоринская районная библиотека 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2009. стр. 72—75
 Официальный сайт ОМСУ МО «Хоринский район» Республики Бурятия